American Pie (film), een komische film uit 1999
American Pie 2, het vervolg op American Pie uit 2001
American Wedding, het vervolg op bovenstaande films uit 2003
American Pie Presents: Band Camp, spin-off uit 2005
American Pie Presents: The Naked Mile spin-off uit 2006
American Pie Presents: Beta House spin-off uit 2007
American Pie Presents: The Book of Love spin-off uit 2009
American Pie: Reunion reünie uit 2012 met de acteurs van 1999
American Pie Presents: Girls' Rules spin-off uit 2020
American Pie (nummer), een nummer van Don McLean later gecoverd door Madonna
American Pie (album), een album van Don McLean